Henri Nerson (1902-1980), est un médecin français, gynécologue réputé, actif dans le sauvetage de la communauté juive durant la Shoah en France, connu - et reconnu - comme ayant présenté Monsieur Chouchani à son ami Emmanuel Levinas, qui en devient son disciple.

 Robert Nerson (1912-1962) est un médecin français, connu pour son édition commentée de la Haggadah.

Patronyme juif